Trozk ist der ehemaliger Name folgender Städte in Russland:

 Gattschina in der Oblast Leningrad
 Tschapajewsk in der Oblast Samara